Jacobswoude (gemeente), een voormalige gemeente in Zuid-Holland, op 1 januari 2009 opgegaan in de gemeente Kaag en Braassem.
Jacobswoude (dorp), een verdwenen dorp waarnaar de gelijknamige gemeente is vernoemd